Yury Yakovlevich Tsapenko (en , né le  à Alma-Ata (RSS kazakhe et mort le  dans la même ville) est un gymnaste artistique soviétique.

Palmarès

Jeux olympiques 
 Tokyo 1964
  médaille d'argent au concours par équipes
  médaille de bronze au cheval d'arçons

Liens externes

Notes et références 

Gymnaste artistique masculin soviétique
Gymnaste artistique masculin aux Jeux olympiques d'été de 1964
Médaillé d'argent olympique soviétique
Médaillé de bronze olympique soviétique
Naissance en juillet 1938
Naissance à Alma-Ata
Décès en juillet 2012
Décès à Almaty